Miejscowości w Polsce:
 Kiemławki Małe
 Kiemławki Wielkie